Eshakmeydan Lerrnashght’a kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Arjanots' Lerrnashght'a, bergskedja,

Azerbajdzjan 

 Pereval Eshak-Meydany, bergspass, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar